«Secrets» () — песня, записанная косоварским музыкантом Regard (Dardan Aliu) и британской поп-певицей Raye (Rachel Agatha Keen). 23 апреля 2020 года вышла в качестве третьего сингла с её дебютного студийного мини-альбома Euphoric Sad Songs (2020) на лейбле Ministry of Sound. Авторами песни выступили сама певица, Regard, John Hill, Jordan Asher Cruz, Kennedi Lykken, Stephen Feigenbaum. Сингл подучил платиновую сертификацию в Австралии и Великобритании. Музыкальное видео вышло 19 июня 2020 года.

История 
Сингл вышел после трека диджея Regard «Ride It», который получил международную популярность, коммерческий успех и стал виральным благодаря сети TikTok. Акустическая версия песни вышла 12 июня 2020 года. Песня была включена в дебютный мини-альбом Raye Euphoric Sad Songs и вышла как его третий сингл.

Музыкальное видео 
Официальное лирическое видео было выпущено вместе с выпуском песни 23 апреля 2020 года.
12 июня 2020 года была выпущена акустическая версия песни и видеоклип. На этом видео Рэй поет и играет на пианино на заднем дворе.
Официальный видеоклип на песню был выпущен 19 июня 2020 года.

Список композиций 
 Digital download
 «Secrets» — 2:57

 Digital download — Garden Acoustic
 «Secrets» (Garden Acoustic Version) — 3:45

 Digital download — Remix
 «Secrets» (MOTi Remix) — 2:35

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни 2020 года
Песни Raye
Песни, написанные Raye